Шморгун  — українське прізвище.

 Шморгун Володимир Андрійович (1930—1996) — радянський футболіст, футбольний тренер та функціонер.
 Шморгун Євген Іванович (1940) — український письменник, видавець, краєзнавець, громадський діяч.
 Шморгун Митрофан Полікарпович (1918—2005) — майстер виховної трудової колонії, Герой Соціалістичної Праці.
 Шморгун Наталія Леонідівна — хормейстер зразкового хору «Сонечко», заслужений працівник культури України.
 Шморгун Петро Михайлович (1921—1997) — радянський історик.

Примітки 

Українські прізвища